Джорджтаун или Джордж-Таун (, в некоторых случаях ) — один из следующих городов:
 Джорджтаун — столица Гайаны.
 Джорджтаун (Каймановы острова) — центр Каймановых островов.
 Джорджтаун (остров Вознесения) — центр острова Вознесения.
 Джорджтаун (город Вашингтон) — район Вашингтона, федеральный округ Колумбия, США, ранее отдельный населенный пункт.
 Джорджтаун — город в Онтарио, Канада.
 Джорджтаун — город в штате Виргиния, США.
 Джорджтаун — город в штате Колорадо, США.
 Джорджтаун — город в штате Техас, США.
 Джорджтаун — город в штате Южная Каролина, США.
 Джорджтаун — столица штата Пенанг, Малайзия.
 Джордж-Таун — город на северо-востоке Тасмании.
  — город на Багамских островах.

См. также 
 Джорджтаунский университет
 Джорджтаун — административно-территориальный округ в штате Южная Каролина, США.
 Джонстаун